Christus kwam niet verder dan Eboli, een autobiografische roman van de Italiaanse auteur Carlo Levi
Cristo si è fermato a Eboli (film), een verfilming van de gelijknamige roman door Francesco Rosi